Галф-Шорс () — місто в окрузі Болдвін, штат Алабама, США.
 Острови Галф () — острови, розміщені в протоці Джорджія між островом Ванкувера та материком Британської Колумбії у Канаді, частина моря Селіш.  
 Галф (провінція) Прові́нція Ґу́лф (англ. Gulf Province, ток-пісін Gulf Provins — Затока) — провінція Папуа-Нової Гвінеї, розташована на південному узбережжі країни.